Moosburg peut désigner :
 Moosburg, commune de Bade-Wurtemberg, Allemagne
 Moosburg, commune près de Klagenfurt, Autriche
 Moosburg an der Isar, ville de Bavière, Allemagne